Американський штат Нью-Джерсі поділяється на 21 округ.

Нью-Джерсі